Peter Baumann – niemiecki muzyk
 Peter Baumann – szwajcarski psychiatra
 Peter Baumann - niemiecki dziennikarz
 Peter Baumann - szwajcarski architekt